Franz Meier ist der Name folgender Personen:

* Helen M. Lynd (1886–1982), US-amerikanische Soziologin
 Helen Lynd (Schauspielerin) (1902–1992), US-amerikanische Schauspielerin